Lac Chapman peut se référer à :

Toponymes

Antarctique
Lac Chapman (Antarctique), un lac subglaciaire.

Lac Chapman, New Westminster Land District, Colombie-Britannique.
Lac Chapman, Range 5 Coast Land District, Colombie-Britannique.
Lac Chapman, Kamloops Division Yale Land, Colombie-Britannique.
Lac Chapman, Saskatchewan.
Lac Chapman, Saskatchewan.
Lac Chapman, Manitoba.
Lac Chapman, Cochrane (Ontario), Ontario.
Lac Chapman, Thunder Bay (Ontario), Ontario.
Lac Chapman (réservoir Gouin), La Tuque (ville), Mauricie, Québec.
Lac Chapman, Halifax (Nouvelle-Écosse), Nouvelle-Écosse.
Lac Chapman, YU.

Lac Chapman, lac de barrage en Pennsylvanie.
Jim Chapman Lake, lac de barrage, au Texas.